Кіба Інузука — герой манга- і аніме-серіалу «Naruto», створеного і намальованого мангака Масаші Кішімото, хлопець із команди № 8, що складається з нього, Шіно Абураме та кунойічі Гінати Г'юґа. Сенсеєм(вчителем) є кунойічі Куренай Югі.

«Іну» означає «собака», «зука» — маленький горб, горбик. «Кіба» означає «ікло». Всі слова пов'язані із особистістю хлопця і спорідненість із собаками.

Кіба — ніндзя Коноги, який має унікальні можливості. Його особистість дуже контрастна, і він показує велику турботу над близькими людьми. Про нього багато чого точно невідомо, однак автор часто показує Кібу як в аніме, так і в манзі.

Характер 

Кіба — людина, яка втілює часто протилежні риси. Кіба дуже самовпевнений і рішучий, він звик вважатися «крутим» серед однолітків. Кібі подобається бути найкращим і вважатися визнаним лідером. Тому Кіба не любить, коли хтось його у чомусь перевершує чи цінується більше, ніж він сам. Так само Кіба любить бути у центрі уваги, тому недолюблює тих хто викликає у решти загальний інтерес. Коли ж Кібі випадає можливість понасміхатися над кимось, то він цього не пропустить нізащо.

У Кіби доволі оригінальний і агресивний стиль розмови. Він любить показати себе й образити супротивника. Кіба дуже гордий, а також впертий. Кіба часто говорить те, що думає, однак не дозволяє собі перемогти межу і рахується із сильнішими за нього.

Через це Кіба може здатися дещо егоїстичним. Однак попри це, Кіба просто надзвичайно турбується за дорогих йому людей. Він ладен пожертвувати власною гордістю заради друзів, і навіть у дуже складні моменти підтримує їх. Поряд із дорогими йому людьми Кіба стає надзвичайно м'яким і ніжним. Цим показано, наскільки важливими для Кіби є його близькі люди.

Відносини між персонажами 

Із членом своєї команди, Шіно Абураме, у Кіби спершу були не надто хороші стосунки. Кіба вважав Шіно божевільним жуколюбом і постійно йому про це нагадував. Також його бісила крутизна Шіно, навіяна його мовчазним характером. Через це Кібі здавалося, що Шіно хоче стати лідером команди.

Однак згодом стосунки Кіби і Шіно почали налагоджуватися, і двоє стали найкращими друзями, хоча й не показували цього. І хоча згодом Шіно став лідером команди, Кіба почав ставитися до цього набагато м'якіше і спокійніше.

Кіба завжди дуже добре ставився до Хінати. Він підтримував дівчину і допомагав стати впевненішою в собі. Саме Кіба вірив у Хінату і закликав її до активності у боях. Також показано, як Кіба піклується про дівчину, особливо на Екзамені для підвищення у званні до рівня Чунін.

До Наруто Узумакі Кіба ставився як до невдахи. Він вважав його безсилим дурнем. Однак після програшу перед ним Кіба змінює своє ставлення до Наруто і починає його поважати.

Кіба недолюблює Саске Учіха, який своїм талантом і вродою став найпопулярнішим учнем Академії і кумиром всіх кунойічі. Він часто кидає у його сторону різні образливі «компліменти», однак у їхніх словесних битвах Саске завжди перемагав.

Перша частина

Дитинство 

Кіба народився і виріс у клані Інузука. Його матір і сестра є прекрасними кунойічі — ветеринарами. Кіба змалку привчався до приручення собак. Він знайшов маленького цуцика і вирішив залишити у себе. Кіба назвав собаку Акамару. Згодом це цуценя виросло і стало бойовим товаришем Кіби.

Однак матір Кіби, хоча і дуже любила сина, виховувала його дуже жорстко і часто Кібі могло дістатися за непослух. Це не показано окремими серіями в аніме, м дізнаємося про це із спогадів Кіби.

Кіба навчався в Академії Ніндзя разом із Наруто та рештою новачків. Він не проявляв особливого інтересу на теоретичних заняттях, часто засинаючи під час уроку. Коли його пробудив шум, викликаний сміхом школярів над Наруто, то Кіба спершу розізлився, вважаючи, що в класі з'явився якийсь популярний хлопець. Однак зрозумівши, що однокласники просто насміхаються над Наруто, Кіба ще більше почав знущатися із хлопця.

Команда № 8 
Кіба був направлений у команду № 8, яка складалася з нього, Шіно Абураме такунойічі Хінати Х'юґа. Сенсеєм була кунойічі Куренай Югі. Спершу команда була дуже незбалансованою і не проявляла особливої дружби. Хіната не брала жодної вагомої участі у місіях, а Кіба недолюблював Шіно.

Згодом команда була направлена на Екзамен для підвищення у званні до рівня Чунін. Там команда одна з перших проходить ІІ тур, показавши чудову командну роботу і баланс. Друзі нарешті починають діяти спільно. Перед завершенням ІІ туру команда бачить руйнівну силу Ґаара, таємно прослідкувавши за його поєдинком із командою суперників.

У відбірковому поєдинку Кібі доводиться зустрітися із Наруто Узумакі. Кіба радіє, вважаючи, що з легкістю переможе такого невдаху як Наруто. Однак Узумакі показує, чого встиг навчитися. Кіба використовує свої найсильніші техніки, однак обманним і дурнуватим маневром Наруто вдається перемогти Кібу.

Перед тим, як Кібу забирають лікарі, він дає поради Хінаті. Дізнавшись, що дівчині доведеться зустрітися із Нейджі, Кіба дуже переживає за Хінату.

Саске покидає Коногу 

Коли Саске покинув Коногу, Кіба разом зі своїм вірним Акамару увійшов у команду по його поверненню додому. Коли член Четвірки Звуку , Джіроба, заточує ніндзя у земляну пастку, Кіба допомагає друзям вибратися із неї. Після цбого молоді ніндзя лишають Ходжі Акімічі боротися із Джіробо, а самі наздоганяють Звуковиків.

Тоді Кіба разом з Наруто і Шікамару намагаються відібрати в Укона кошик, де знаходився Саске. Однак їм це не вдається. Після цього Кіба доводиться зіткнутися у поєдинку з Уконом, який трансформується, вивільнюючи силу Другого рівня Проклятої Мітки Орочімару. Відбувається фізичне розділення особистостей Укона і його брата — близнюка Сакона.

Щоби перемогти цих двох, Кіба й Акамару створюють свою найпотужнішу техніку і перестілюються у велетенську двоголову собаку. Однак Кібі не вдається перемогти. Він змушений втікати, рятуючи пораненого Акамару. Кіба виснажений і поранений, у нього немає більше сили боротися. Він придумує трюк, за допомогою якого виграє час, допоки Укон його не знайшов.

Коли Укон нарешті знаходить Кібу, то на допомогу приходить Канкуро, Ґенін Селища Піску. Він рятує Кібу і перемагає Ікона.

Після цього Кіба повертається у Коногу. Він у дуже складному стані, а Акамару ледь вдається вижити. Однак завдяки лікуванні сестри Кіби, Акамару вдається вижити.

Після цього Кіба дуже часто з'являється у філерах аніме, він разом зі своєю командою(щоправда, без сенсея) і Наруто йде на пошуки жука Бікочу, який допоможе знайти Саске. Однак через дурість Наруто знайдений Бікочу не може знайти Саске, оскільки замість того, щоб літати за втраченим Учіга, він літає за сідницями Наруто.

Друга частина

Нова зустріч 

У ІІ частині зустрічаємо подорослішалого Кібу, він досягає рівня Чунін. Його собака, Акамару, надзвичайно виріс, і Кіба вже не може, як раніше, носити Акамару в себе на відлозі. Тепер він часто їздить верхи на Акамару.

Кіба надзвичайно розвинув свої здібності й уміння. Він увійшов у команду по поверненню Саске додому. Там він є нюхом команди. Тепер Кіба вже не належить до команди № 8, яка була розформована через вагітність Куренай. Лідером новоствореної команди став Шіно, хоча практично у загальній команді по поверненню Саске лідером був   Какаші Гатаке.Але після його смерті,команду очолив Ямато.

Техніки 

Як член клану Інузука, Кіба спеціалізується на різних «звіриних» атаках. Він використовує у поєдинкх свого собаку Акамару. Разом вони перетворюються звіриних клонів, надзвичайно швидких і хижих. Тоді у Кіби з'являються ікла та кігті.

Разом з Акамару Кіба здатен створювати неймовірно швидкі «дзиґи»- розкручувати власне тіло на великій швидкості і так рухаючись, завдавати удару. Також Кіба демонструє своє найсильнішу джутсу — перетворюється разом з Акамару в гігантського двоголового собаку, який має різноманітні атаки.

Кіба володіє надзвичайно тонким нюхом, сильнішим за людський у тисячу разів. Завдяки цьому він прекрасний ніндзя — переслідувач, який здатен вистежувати потрібних шінобі на великій відстані. Завдяки цьому Кібу дуже складно обдурити. Однак ця можливість іноді може подіяти на шкоду Кібі, як-от це сталося під час поєдинку із Наруто Узумакі.

Джерела 
Біографія Кіби Інузука  

Персонажі Naruto
Чоловічі персонажі аніме та манґи